Le glengarry, un calot traditionnel écossais.
 Glengarry Glen Ross, pièce de théâtre américaine de David Mamet écrite en 1982
 Glengarry, film américain de James Foley sorti en 1992, adapté de la pièce précédente

Toponymes

Au Canada  
dans la province de l'Ontario au Canada 
 Glengarry (1867-1917 ; 1925-1953), circonscription électorale fédérale
 Glengarry Nord, municipalité
 South Glengarry, municipalité
 Glengarry et Stormont (1917-1925), circonscription électorale fédérale
 Glengarry-Prescott-Russell, circonscription électorale fédérale
 Glengarry-Prescott-Russell, circonscription électorale provinciale
 Stormont, Dundas et Glengarry, comtés unis de l'Ontario
 Stormont—Dundas—South Glengarry, circonscription électorale fédérale
sur l'Île-du-Prince-Édouard 
 Glengarry, localité de (Canada)

En Nouvelle-Zélande  
 Glengarry  banlieue de la cité d'Invercargill dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande